Musées civiques peut désigner :
 Musées civiques du Palais Buonaccorsi à Macerata dans les Marches (Italie) ;
 Musées civiques de Pavie en Lombardie (Italie) ;
 Musées civiques de Pesaro dans les Marches.

Voir aussi 
 Musei Civici di Padova